Роман Глебович (князь рязанский) (ум. 1216 ) — великий рязанский князь (1180 —1207 ).
 Роман Игоревич (князь рязанский) (ум. 1217 ) — удельный рязанский князь, старший сын Игоря Глебовича.
 Святой Роман Ольгович (1237—19 июля 1270 года) — великий князь рязанский